Август Розенталь:
 Розенталь, Август Августов (1876—1912) — болгарский художник.
 Розенталь, Август фон (1828—1888) — врач, один из основателей движения анархистов в Болгарии.